ФК Акранес је исландски фудбалски клуб основан 1946. године у Акранесу на западу Исланда. Клуб је део спортског друштва у које се још убрају кошаркашки клуб, голф клуб, одбојкашки клуб, карате клуб , бадмитон клуб, пливачки клуб, и други. Клуб наступа на стадиону Акранесвелур капацитета 6.000, а боје дресова су жута и црна.

Трофеји 
 Прва лига Исланда
 Победник (18):1951, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1970, 1974, 1975, 1977, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001
 Куп Исланда
 Победник (9):1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1993, 1996, 2000, 2003
 Лига куп Исланда
 Победник (3): 1996, 1999, 2003
 Суперкуп Исланда
 Победник (1):2003

ФК Акранес у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба

А